Башня Банка:

 Башня Банка Америки — небоскрёб высотой в 366 метров в Мидтауне Манхэттена
 Башня Банка Китая — один из самых узнаваемых и известных небоскрёбов в Гонконге
 Башня Банка США — банк, расположенный в деловом центре Лос-Анджелеса (Калифорния)